L'arrondissement de Marche-en-Famenne est une ancienne subdivision administrative française du département de la Sambre-et-Meuse créée le  et supprimée le .

Composition

Il comprenait les cantons de Durbuy, Érezée, Havelange, La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne et Rochefort.

Liens

Marche-en-Famenne